Нікомах (син Махаона) та онук Асклепія, від якого пішов рід Аристотеля.
 Нікомах (батько Аристотеля)
 Нікомах (син Аристотеля)

 Нікомах (писар)
 Нікомах (трагічний поет)
 Нікомах (комічний поет)
 Нікомах (художник)
 Нікомах Гераський - давньогрецький філософ, математик, теоретик музики.